O Campeonato Goiano de Futebol de 2003 - Segunda_Divisão foi disputado por :
 
 Associação Atlética Alexaniense (Alexânia)
 América Futebol Clube (Goiás) (Morrinhos)
 Associação Atlética Aparecidense (Aparecida de Goiânia)
 Caldas Esporte Clube (Caldas Novas)
 Clube Recreativo e Atlético Catalano - CRAC (Catalão)
 Clube Recreativo e Esportivo Tocantins - CRET (Minaçu)
 Formosa Futebol Clube (Formosa)
 Goianésia Esporte Clube (Goianésia)
 Itumbiara Esporte Clube (Itumbiara)
 Jataí Atlético Clube - JAC (Jataí)
 Minaçu Esporte Clube (Minaçu)
 Esporte Clube Rio Verde (Rio Verde)

Ligações Externas 

 Estadual
 

2003